La Route nationale 41 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 41 en Belgique
 Route nationale 41 en Estonie
 Route nationale 41 en France métropolitaine

Voir aussi